

Lokalizacje

Niemcy 
 Prien – rzeka, dopływ Chiemsee
 Prien am Chiemsee – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim

USA 
 Prien – jednostka osadnicza w stanie Luizjana

Osoby 
 Günther Prien – niemiecki oficer
 Karin Prien – niemiecka posłanka
 Paul Prien – niemiecki polityk